Rivier, een natuurlijke waterloop

Personen
 Alphonse Rivier (1835-1898), Zwitsers jurist en hoogleraar
 Hélène Rivier (1902-1986), Zwitserse bibliothecaresse
 Henri Rivier (1870-1950), Frans apotheker
 Jean Rivier (1896-1987), Frans componist
 Jean-Augustin Amar du Rivier (1765-1837), Frans letterkundige
 Louis Rivier (1885-1963), Zwitsers schilder
 Marcelle Rivier (1906-1986), Frans schilder
 Marie Rivier (1768-1838), Franse geestelijke
 Vincent Rivier (1771-1838), Frans notaris en politicus

Achternaam